Воскобойники — название населённых пунктов на Украине:

Полтавская область 
 Воскобойники — село в Кременчугском районе.
 Воскобойники — село в Шишацком районе.

Харьковская область 
 Воскобойники — село в Богодуховском районе.